Было создано несколько лицензированных видеоигр, основанных на франшизе «Шрек». Они были выпущены на разных платформах, включая PlayStation, Game Boy Advance, PlayStation Portable, Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Microsoft Windows и мобильные устройства.

Игры

Основная серия

Спин-оффы 
Были не только игры, основанные на фильмах, но также были и побочные продукты. Они включают в себя гонки, вечеринки, файтинги и многое другое.

Гоночные симуляторы

Вечеринки

Другое

Образования 
Существует довольно много образовательных игр по Шреку, которые существуют для V.Smile и V.Flash. Они предназначены для малышей и маленьких детей. Они включают:

Критика

Обзор 
 Версия игры Shrek 2 для Game Boy Advance получила от IGN 7,9 баллов. Это самый высокий показатель среди всех видеоигр о Шреке, в то время как версия игры для PS2 получила 7,0 баллов.
 Версия игры Shrek: Super Party для PlayStation 2 получила самый низкий рейтинг IGN среди всех видеоигр о Шреке со счётом 2,9. «Shrek Extra Large»
 Shrek: Fairy Tale Freakdown получил ужасную оценку 0,5/10 от Game Informer.

Рейтинги

См. также 
 Шрек (франшиза)

Примечания 

 Shrek video games. Retrieved on July 28, 2007.
 Shrek the Third: Arthur’s School Day Adventure. Retrieved on July 28, 2007.

Ссылки 
 Activision’s Shrek Page Информация о видеоиграх Activision’s Shrek

Игры о Шреке
Списки компьютерных игр
Компьютерные игры по мотивам мультфильмов
Компьютерные игры, разработанные в США